Transit of Venus () — четвертий студійний альбом канадського рок-гурту Three Days Grace. В Канаді альбом вийшов 2 жовтня 2012. Альбом названий на честь транзиту Венери по диску Сонця 5 червня 2012 року .

Список пісень

Чарти

Примітки

Посилання 
 Альбом на офіційному сайті гурту

Альбоми Three Days Grace
Альбоми RCA Records
Англомовні музичні альбоми
Золоті музичні альбоми
Музичні альбоми 2012
Альбоми канадських виконавців
Рок-альбоми
Жовтень 2012